Конвой №2022 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у серпні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До нього увійшли транспорти Тагоноура-Мару (прийняв у Рабаулі 70 японських жінок та дітей) та Хоккай-Мару, а ескорт складався із мисливця за підводними човнами CH-28. 

12 серпня 1943 кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на атол Трук (східні Каролінські острови), де знаходилась головна база японського ВМФ у регіоні. В цей період комунікації  архіпелагу Бісмарка ще не стали цілями для авіації, проте на них традиційно активно діяли підводні човни США. Втім, проходження конвою №2022 відбулось без інцидентів і 17 серпня він прибув на Трук.

Можливо відзначити, що вже у наступному рейсі із Труку Тагоноура-Мару буде потоплене підводним човном.

Примітки 

2022

2022